Туякбаев — фамилия; имеет женскую форму Туякбаева.
 Туякбаев, Тулепберген (1904—?) — председатель колхоза имени Энгельса, Герой Социалистического Труда.
 Туякбаева, Баян Туматаевна (род. 1945) — заслуженный архитектор Казахской ССР, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока.